Колумбиана или Коломбиана () — англоязычное имя собственное

 Колумбиана — художественный фильм продюсера Люка Бессона.
 Колумбиана — административно-территориальный округ в штате Огайо, США.